Miejscowości w USA:
 Gordonville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lowndes
 Gordonville – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Gordonville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster